Нона может означать:
 Нона — производная форма от женского имени Нонна.
 Нона — строфа, состоящая из девяти строк.
 Нона — музыкальный интервал, состоящий из октавы и секунды, составленных вместе.

Фамилия 
 Э. Ш. Нона — архиепископ багдадский Халдейской католической церкви.

См. также 
 «Нона-С» — советская 120-мм десантируемая самоходная артиллерийская установка 2С9.
 «Нона-СВ» — советская опытная 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С17-2.
 «Нона-СВК» — советская 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С23.
 «Нона-К» — советская 120-мм буксируемая артиллерийская установка 2Б16.
 «Нона-М» — российский опытный 120-мм буксируемый миномёт 2Б18.
 «Нона-М1» — российский 120-мм буксируемый миномёт 2Б23.
 Ноны